Podhumlje je naselje u sastavu Grada Komiže, na otoku Visu, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Poznate osobe 
Žarko Peša, junak Domovinskog rata, zadnjih 17-ak godina proveo je u Podhumlju.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 32 stanovnika.

Znamenitosti 
Bačokovo, arheološko nalazište

Izvori 

Komiža
Naselja u Splitsko-dalmatinskoj županiji